Eiberle ist der Familienname folgender Personen: 

 Edeltraud Eiberle (* 1936), deutsche Leichtathletin 
 Fritz Eiberle (1904–1987), deutscher Fußballspieler 
 Kurt Eiberle (1930–1993), Schweizer Forstingenieur